Ти́хонов — русская фамилия, образованная как отчество от крестильного имени Тихон ( — удачливый), женская форма — Тихонова, а также название и топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 Тихонов, Альберт Назарович (псевд. Олег Тихонов; 1932—2001) — российский прозаик, драматург, заслуженный работник культуры РФ.
 
 
 Тихонов, Аркадий Константинович (род. 1936) — учёный в области термообработки и материалов, лауреат премии имени П. П. Аносова.

Б

В 
 
 
 
 Тихонов, Виталий Викторович (род. 1938) — советский и российский артист цирка, акробат, дрессировщик, народный артист России.
 
 Тихонов, Вячеслав Васильевич (1928—2009) — советский и российский актёр. Герой Социалистического Труда (1982), народный артист СССР (1974), лауреат Ленинской (1980) и Государственной премии СССР (1970).

Г 
 Тихонов, Георгий Иванович (1934—2009) — российский политик, депутат Государственной думы.

Д 
 Тихонов, Денис Борисович (род. 1968) — российский биофизик, заместитель директора по науке Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН.

Е 
 Тихонов, Евтихий Иванович (1857—1908) — член Государственной думы III созыва, казак.
 Тихонов, Егор Иванович (1925—1977) — полный кавалер ордена Славы.

И

К 
 Тихонов, Кирилл Клементьевич (1921—1998) — главный дирижёр Московского музыкального театра «Геликон».
 Тихонов, Константин Андреевич (1908—1953) — Герой Советского Союза.

М

Н

О, П 
 Тихонов, Олег Валерьевич (род. 1981) — белорусский клипмейкер, продюсер, теледизайнер.
 Тихонов, Павел Иванович (1908—1946) — Герой Советского Союза.
 Тихонов, Пётр Алексеевич (более известен под фамилией Ялгир; 1922—2006) — чувашский писатель, поэт и драматург.

С—Ю 
 
 Тихонов, Тихон Иванович (1875—1932) — русский и советский учёный.
 Тихонов, Фёдор Иванович (1835—1906) — городской голова Петрозаводска, купец.

Топоним 
 Тихонов — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.

Другое 
 «Вячеслав Тихонов» — научно-исследовательское судно геофизической разведки.
 Станислав Тихонов — персонаж детективных романов братьев Вайнеров и их экранизаций, инспектор и следователь.
 «Следователь Тихонов» — многосерийный фильм 2015 года, главным героем которого является Станислав Александрович Тихонов.

См. также